Il doppio del Delray Beach International Tennis Championships 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Brian MacPhie e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jan-Michael Gambill e Andy Roddick hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Thomas Shimada e Myles Wakefield.

Teste di serie
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Paul Haarhuis /  Fabrice Santoro (quarti di finale)
 David Adams /  Martín García (semifinali)
 Thomas Shimada /  Myles Wakefield (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach International Tennis Championships 2001
ATP Tour 2001